Gare du Nord – Dworzec Północny 
 Gare du Nord w Paryżu
 Bruxelles Nord w Brukseli
Gare du Nord - przystanek premetra
Zobacz też:
 Gara de Nord w Bukareszcie